Raúl Fernández González (Madrid, 2000. október 23. –) spanyol motorversenyző, a MotoGP-s RNF MotoGP Team versenyzője.

Pályafutása 
2015 és 2016-ban a Red Bull Rookies kupában versenyzett.  2018-ban megnyerte a FIM CEV Moto3 Junior World bajnokságát. 2016-ban a valenciai nagydíjon mutatkozott be a Moto3-as géposztályban María Herrera helyetteseként és a 11. pontszerző helyen ért célba. 2021 augusztusában jelentették be, hogy a 2022-es szezont már a MotoGP-ben kezdi meg Remy Gardner csapattársaként a Tech3 KTM Factory Racing csapatánál. 2022. augusztus 30-án jelentették be, hogy a következő szezontól az RNF Racing versenyzője lesz.

Eredményei

Statisztika

* Szezon folyamatban.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek

További információk
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Spanyol motorversenyzők
Madridiak
2000-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek